

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Świnna - część wsi Ostrów w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Świnna - część wsi Gorzów w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Chełmek
 Świnna – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Świnna 
 Świnna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Inne 
 Świnna – gmina wiejska

Zobacz też 
 Świnna Góra
 Świnna Poręba